Редковцы — название населённых пунктов:

Россия 
 Редковцы — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.

Украина 
 Редковцы — село в Новоселицком районе Черновицкой области.